Franz Viehböck ist der Name folgender Personen:

* Franz Viehböck (Physiker) (1923–2020), österreichischer Physiker und Hochschullehrer
 Franz Viehböck (Fußballspieler) (* 1938), österreichischer Fußballspieler 
 Franz Viehböck (* 1960), österreichischer Techniker und Raumfahrer